Csehország
 Ronov nad Doubravou, település a Chrudimi járásban
 Ronov, Ořechov településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Ronov nad Sázavou, Přibyslav településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban